Stanisław Graff (1893–1917) – student, członek OMN i POW, 20 stycznia 1931 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości, młodszy brat Aleksandra
 Stanisław Graff (ur. 1895) – żołnierz Legionów Polskich, 25 lipca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Michał Graff właściwie Michał Stanisław Graff (1896–1971)

Zobacz też 
 Inne postaci noszące nazwisko „Graff”

Przypisy